Cry eller The Cry har flere betydninger:

Musik

Album 
 Cry (Alastair Galbraith-album), 2000
 Cry (Faith Hill-album), 2002
 Cry (Lynn Anderson-album), 1972
 Cry (Ronnie Dove-album), 1967
 Cry (Simple Minds-album), 2002
 The Cry (album), 1988, af Steve Lacey
 The Cry! (Prince Lasha Quintet-album), 1963

Sange 
 "Cry (Alex Parks-sang)", 2004
 "Cry (Churchill Kohlman-sang)", 1951
 "Cry (Faith Hill-sang)", af Angie Aparo, 1999
 "Cry (Godley & Creme-sang)", 1985
 "Cry (Kelly Clarkson-sang)", 2010
 "Cry (Kym Marsh-sang)", 2003
 "Cry (LL Cool J-sang)", 2008
 "Cry (Mandy Moore-sang)", 2002
 "Cry (Michael Jackson-sang)", 2001
 "Cry (Waterfront-sang)", 1988

Stednavne 
 Cry (Yonne)